Уэйн Уи́льямс ():
   (род. 1963) — американский политик, 38-й .
 Уильямс, Уэйн (род. 1958) — американский серийный убийца.